Rockville může být:

 Rockville (Alabama) – obec v Alabamě ve Spojených státech amerických
 Rockville (Connecticut) – obec v Connecticutu ve Spojených státech amerických
 Rockville (Indiana) – město v Indianě ve Spojených státech amerických
 Rockville (Maryland) – město v Marylandu ve Spojených státech amerických
 Rockville (Minnesota) – město v Minnesotě ve Spojených státech amerických
 Rockville (Missouri) – město v Missouri ve Spojených státech amerických
 Rockville (Nebraska) – vesnice v Nebrasce ve Spojených státech amerických
 Rockville (Rhode Island) – město na Rhode Islandu ve Spojených státech amerických
 Rockville (Jižní Karolína) – město v Jižní Karolíně ve Spojených státech amerických
 Rockville (Utah) – obec v Utahu ve Spojených státech amerických